Ai Kawashima (1986) – cantautrice e musicista giapponese
Chiyoko Kawashima (1954) – ex doppiatrice giapponese
Eiji Kawashima (1983) – calciatore giapponese
Eiko Kawashima, meglio noto come Anri (1961) – cantante giapponese
Kiko Kawashima, nome alla nascita della principessa Akishino (1966) – principessa consorte giapponese
Ryuta Kawashima (1959) – neuroscienziato giapponese
Umika Kawashima (1994) – attrice e cantante giapponese